Le psaume 57 peut désigner :
 le psaume 57 (56) : psaume 57 selon la numérotation hébraïque, psaume 56 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 58 (57) : psaume 58 selon la numérotation hébraïque, psaume 57 selon la numérotation grecque.